Лес Бэняса () — лес на севере столицы Румынии. Площадь леса около 800 гектаров, сам лес расположен недалеко от района Бэняса и Бухарестского аэропорта. На его южной стороне находится .

История леса 
После Румынской революции 1989 года и конца коммунистической эпохи, большая часть территории была возвращена обратно частным лицам, которые получили судебное признание. Согласно оценке 2007 года, опубликованной в газете , по итогам этого процесса было перераспределено около 10 000 гектаров. Как следствие, лес Бэняса также стал местом для застройки недвижимости, что, как сообщается, было сделано вопреки закону, и в нём участвовали несколько румынских общественных деятелей. Согласно отчету газеты  за 2008 год, среди последних были бизнесмены и политики: ,  и . Та же газета утверждала, что лес был одним из мест в центре другого политического скандала, предположительно связанного с президентом Траяном Бэсеску, наряду со спорным застройщиком . Поповичиу ранее обвиняли в использовании земельных субсидий Агрономического института для консолидации его личного бизнеса. Газеты Cotidianul и Jurnalul NațIonal ссылались на частный аудит использовалось в качестве обоснования владельцами, согласно которому строительство объектов в лесу оказало положительное влияние на снижение шумового загрязнения, и утверждало, что рассматриваемая фирма имела в числе своих акционеров бывшую министра окружающей среды и либерально-демократического политика .

В культуре 
Лес занимает центральное место в романе «Noaptea de Sânziene» (рум.), написанном после 1949 года румынским писателем Мирча Элиаде. В книге это паранормальное место, где главный герой Штефан находит убежище от современного мира.  совместно с группой Planxty записал в 1974 году песню «Зеленая поляна Бэняса» для альбома «Холодный ветер и Дождливая ночь» (англ.).

Примечания 

Леса
Природа Румынии
География Бухареста